Jurij Borisovič Pantjuhov (), ruski hokejist, * 15. marec 1931, Moskva, Rusija, † 22. oktober 1981, Rusija.

Pantjuhov je v sovjetski ligi igral za klube CSKA Moskva, VVS MVO Moskva  in Krila Sovjetov, skupno na 230-ih prvenstvenih tekmah, na katerih je dosegel 121 golov. Za sovjetsko reprezentanco je nastopil na enih olimpijskih igrah, na katerih je osvojil zlato medaljo, in treh svetovnih prvenstvih (brez olimpijskih iger), na katerih je osvojil tri srebrne medalje. Za reprezentanco je nastopil na 68-ih tekmah, na kateri je dosegel 32 golov. Umrl je leta 1981 v starosti petdesetih let.

Pregled hokejske kariere 

|-
| Sovjetska zveza
| Olimpijske igre
| 56
|
| 7
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 57
|
| 6
| 7
|
| 7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 58
|
| 7
| 2
| 2
| 4
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 59
|
| 8
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 28
| bgcolor="#7FFF00" | 13
| bgcolor="#7FFF00" | 2
| bgcolor="#7FFF00" | 15
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 0
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Glej tudi 
 Seznam ruskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Ruski hokejski desnokrilni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Sovjetsko zvezo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1956
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Sovjetsko zvezo
Sovjetski hokejski reprezentanti
Hokejisti CSKA Moskva
Hokejisti VVS MVO Moskva
Hokejisti Krila Sovjetov
Sprejeti v Ruski hokejski hram slavnih
Moskovski športniki